Bill Graham může být:
 Bill Graham (hudebník) (1918-) – americký saxofonista
 Bill Graham (australský politik) (1919–1995) – australský politik
 Bill Graham (promotér) (1931–1991) – americký promotér
 Bill Graham (kanadský politik) (* 1939) – kanadský politik

Podobné 
 Billy Graham (1918–2018) – americký evangelikální kazatel

Externí odkazy